El término Lessonia puede referirse a:

 Lessonia, un género de aves de la familia Tyrannidae,

 Lessonia, un género de algas de la familia Lessoniaceae.